Сураково — деревня в Кунашакском районе Челябинской области, входит в состав Муслюмовского сельского поселения.

География 
Расположена в южной части района. Расстояние до районного центра, Кунашака, 24 км.

История 
Сураково — выселок из бывшей деревни Таскырбаева, располагавшейся на озере Мышты (учтена в ходе 3-й Гос. ревизии 1763)

Население 

(в 1869 — 489, в 1873 — 572, в 1889 — 664, в 1900 — 686, в 1916 — 602, в 1959 — 319, в 1970 — 614, в 1983 — 441, в 1995 — 364)

Улицы 
Улица 5 Разъезд
Улица Бабушкина
Улица Гагарина
Новая улица
Северная улица
Центральная улица
Челябинская улица

Предприятие 
 Птицефабрика Здоровая ферма

Примечания 

Населённые пункты Кунашакского района